Wormser est un patronyme porté notamment par :
 André Wormser  (1851 - 1926), banquier et compositeur français ;
 Georges Wormser  (1888 - 1978), homme politique, banquier créateur de la Banque d’Escompte et historien français ;
 Olga Wormser (1912-2002), historienne française ;
 Olivier Wormser (1913-1985), ambassadeur et gouverneur de la Banque de France ;
 Paul Wormser (1905-1944),  escrimeur français maniant l'épée, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1936;
 Richard Wormser (1908-1977),  écrivain de roman populaire, de roman policier, de western et un scénariste américain.

 Banque Wormser Frères, banque privée française

Homonymie
Homonymie de patronyme